Azizi ist der Familienname folgender Personen:

 Alireza Azizi (1949–2021), iranischer Fußballspieler
 Anthony Azizi (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Chodadad Azizi (* 1971), iranischer Fußballspieler
 Jana Azizi (* 1989), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Josef Azizi (* 1948), österreichischer Jurist und Richter am Gericht der Europäischen Union
 Manochahr Azizi, afghanischer Fußballspieler
 Massoud Azizi (* 1985), afghanischer Leichtathlet
 Mazen Azizi (* 1970), syrischer Wissenschaftler
 Mimoun Azizi (* 1972), marokkanischer Schriftsteller und Politikwissenschaftler
 Mohamed Azizi, syrischer Fußballspieler
 Mohammad Aqbal Azizi, afghanischer Politiker
 Nina Azizi (* 1974), deutsche Moderatorin
 Ovays Azizi (* 1992), afghanischer Fußballtorhüter
 Zied Azizi (* 1991), tunesischer Leichtathlet

Siehe auch:

 Asisi, Assisi, Aziz